Алекса́ндр Серге́евич Степа́нов:
 Степанов, Александр Сергеевич (род. 1937) — российский учёный в области метеорологии и физики атмосферы.
 Степанов, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.
 Степанов, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский спортсмен-скалолаз.
 Степанов, Александр Сергеевич (род. 1991) — белорусский фигурист, выступающий в парном катании.